Клей: — назва декількох округів в США.

 Клей — округ в штаті Айова
 Клей — округ в штаті Алабама
 Клей — округ в штаті Арканзас
 Клей — округ в штаті Джорджія
 Клей — округ в штаті Західна Вірджинія 
 Клей — округ в штаті Іллінойс
 Клей — округ в штаті Індіана
 Клей — округ в штаті Канзас
 Клей — округ в штаті Кентуккі
 Клей — округ в штаті Міннесота 
 Клей — округ в штаті Міссісіпі 
 Клей — округ в штаті Міссурі 
 Клей — округ в штаті Небраска 
 Клей — округ в штаті Південна Дакота 
 Клей — округ в штаті Північна Кароліна
 Клей — округ в штаті Теннессі 
 Клей — округ в штаті Техас 
 Клей — округ в штаті Флорида